Eine Inspektion (lateinisch inspectio „Einsicht; Betrachtung, Untersuchung“, zu in = „hinein“ und spicere = „sehen“) bezeichnet eine Überprüfung, (überprüfende) Betrachtung bzw. Besichtigung, Kontrolle, eine mit einer Kontrolle beauftragte Organisationseinheit oder eine Größenordnung eines (para-)militärischen Truppenteils (siehe Kompanie).

Beispiele 
Inspektion im Sinne von Kontrolle:
 In der Patientenversorgung die Inspektion (Medizin)
 Externe Evaluation von Schulen, siehe Schulinspektor
 Bei technischen Systemen ist die Inspektion ein Bestandteil der Instandhaltung. Gemäß DIN 31051 umfasst die Inspektion/Durchsicht Maßnahmen zur Beurteilung des Ist-Zustandes von technischen Mitteln eines Systems
 Technische Überprüfung
 Kfz-Inspektion
 Bei einem Betriebsmittel (Produktion) dient die Inspektion der Unfallverhütung, z. B. Regalinspektion
 In der Software-Entwicklung ist eine Inspektion eine formale Qualitätssicherungsmaßnahme

Inspektion im Sinne einer mit einer Kontrolle beauftragte Organisationseinheit:
 Inspektion (Behörde): Manche Behörden unterhalten einen Inspektionsdienst, der vor allem im Außendienst Dienstaufsicht führt (Beispiel: Feuerwehr München)
 Der Sicherheitsdienst von Geschäften wird zuweilen als Hausinspektion bezeichnet.

Inspektion als Größenordnung eines (para-)militärischen Truppenteils:
 An Schulen und Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr ist eine Inspektion ein Truppenteil auf Einheits­ebene (vergleichbar einer Kompanie). Die Inspektion gliedert sich in der Regel in mehrere Hörsäle (Zug-Ebene). Der Inspektionschef hat Disziplinarbefugnis.
 Die SS-Junkerschulen waren in Inspektionen gegliedert.
 Die SA war in ihrer Frühzeit intern in Inspektionen gegliedert.
 Im Heer des Deutschen Kaiserreichs waren die Armee-Inspektionen (im Frieden) militärische Oberbehörden
 In der Kaiserlichen Marine waren die Marineinspektionen entweder Kommandobehörden oder technische Zentralstellen für die Herstellung, Erprobung und Weiterentwicklung bestimmter Waffensysteme

Industrielle Inspektion 
Bei der industriellen Inspektion geht es um alle Aktivitäten, die von unabhängigen Inspektionsfirmen an Industrieanlagen durchgeführt werden. Es gibt verschiedene Kategorien bei diesen Arten von Inspektionen. Eine davon ist die Lieferantenüberwachung, die im Fertigungsbetrieb durchgeführt wird und bei der einige Inspektionen und Tests stattfinden und die Anlagen zertifiziert werden. Die zweite ist die Standortbesichtigung oder Feldbesichtigung, die auf der Baustelle einer Industrieanlage stattfindet, wie zum Beispiel beim Bau einer chemischen Fabrik oder einer Raffinerie. Die Inspektionsfirma führt die ganze Inspektion durch, um korrekte Installationen zu zertifizieren. Die dritte bezieht sich auf die Inspektion, die im Inneren von Industrieanlagen, wie beispielsweise Raffinerien, Chemieanlagen, Gaswerken usw., zur periodischen Überprüfung der Einrichtung durchgeführt wird. In diesem Fall erfolgen die Inspektionen zum Zwecke der Anlagenintegrität und für einen sicheren Betrieb.

Siehe auch 
 Inspektor
 Inspekteur
 Inspizient

Weblinks 

 Schulevaluation und Schulinspektion in den Ländern

Einzelnachweise 

Qualitätsmanagement-Werkzeug
Instandhaltung
Kompanie